Evander Holyfield (1962) – ex pugile statunitense
 Michael Holyfield (1992) – cestista statunitense
 T. J. Holyfield (1995) – cestista statunitense
 Wayland Holyfield (1942) – compositore statunitense